Osoby o tym nazwisku:
 Damian Mielewczyk – polski bokser
 Dorota Arciszewska-Mielewczyk – polska polityk, posłanka na Sejm i senator